Altavista var en digital söktjänst som existerade från 1995 till 2013.

Altavista kan även syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Altavista, La Grandeza, 
 Altavista, Puebla, Xochiltepec, 
 Altavista, Tapachula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar